Per sempre Alfredo 2021 var den 1. udgave af det italienske cykelløb Per sempre Alfredo. Linjeløbet blev kørt den 21. marts 2021 med start på Piazzale Michelangelo i Firenze og mål i Sesto Fiorentino-området i provinsen Firenze. Løbet var en del af UCI Europe Tour 2021.

Italienske Matteo Moschetti fra  vandt løbet efter en massespurt.

Resultat

Hold og ryttere

Danske ryttere 

* DNF = gennemførte ikke

Referencer

Eksterne henvisninger 
 
 
 

2021
UCI Europe Tour 2021